peut désigner :
  d'infanterie de la  division d'infanterie (Empire allemand)
  (Allemagne)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (Empire allemand)
  (Chine)
  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Inde britannique)
  (Inde britannique)
  (Royaume-Uni)
 53e brigade mécanisée (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  de missiles antiaériens (Union soviétique puis Russie)